Șestaci se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Șestaci - sat din cadrul comunei Prepelița din raionul Sîngerei
 Șestaci - localitate centru de comună din raionul Șoldănești

Localități omonime din Republica Moldova